9-я танковая дивизия — воинское соединение автобронетанковых войск РККА в Великой Отечественной войне. Создана в 1940 году.

История 
Формирование 9-ой танковой дивизии началось 17 июня 1940 года на базе 10-го танкового полка и 146-ой стрелковой дивизии в Среднеазиатском военном округе (СВАО) на юге Туркменской ССР в городе Мары, а также в лагере имени Сталина (Чирчик). Части дивизии дислоцировались в Марыйской области (г. Мары и Байрам-Али).

На вооружение соединения поступала боевая техника из частей, принимавших участие в Советско-финлядской войне. Большинство танков перед поступлением в 9-ю танковую дивизию прошли капитальный ремонт. Танковый парк дивизии к началу октября 1940-го года насчитывал 229 боевых машин. Из-за нехватки техники первые батальоны соединения были учебными. К концу года дивизия пополнилась 50-ю танками БТ-7М. Итоги окружных учений 1940—1941 годов, в которых принимала участие 9-я танковая дивизия, показали боеспособность соединения.

В марте 1941 года 9-я танковая дивизия вошла в состав формируемого в Марах 27-го механизированного корпуса, командиром которого был назначен генерал-майор Иван Ефимович Петров. В это же время начался трёхмесячный период боевой подготовки соединения — во всех частях проходили масштабные тактические учения с боевыми стрельбами, которые проводились в тяжёлых условиях. Из-за жары личный состав 9-ой танковой дивизии вынужден был заниматься подготовкой в тёмное время суток. Танкисты подвергались укусам ядовитых насекомых: скорпионов и фаланг. Песчаные бури засыпали танки. Но результатом такой подготовки стало то, что 9-я танковая дивизия была признана одной из наиболее боеспособных частей СВАО.

С началом войны части 9-ой танковой дивизии стали срочно пополняться призывниками из Марыйского областного военкомата. Нехватку среднего командного состава компенсировали выпускниками Ташкентского пехотного училища.

23 июня 1941 года по мобилизации в части дивизии начинают поступать автомобили, тягачи и тракторы. За короткое время 9-я танковая дивизия полностью укомплектовывается колесным и гусеничным транспортом.

25 июня 1941 года в САВО поступает приказ о том, чтобы 27-й механизированный корпус был готов к передислокации на запад.

27 июня 1941 года первые эшелоны 9-ой танковой дивизии отправляются по маршруту Мары—Ташкент—Оренбург—Воронеж.

10 июля 1941 года штаб 9-ой танковой дивизии, находящийся в это время в Брянске, получает директиву о вхождении частей 27-го механизированного корпуса в состав 28-ой армии под командованием генерал-лейтенанта Владимира Яковлевича Качалова. В связи с этим, выгрузка эшелонов 9-ой танковой дивизии производится на станции Фаянсовая, рядом с городом Киров, где находился штаб армии.

11 июля 1941 года части 9-ой танковой дивизии начали выгружаться на станции Фаянсовая и сосредотачиваться в лесах к северо-западу от Кузьминичей. 15 июля, после 70-километровых маршей, все части дивизии прибыли к месту сосредоточения.

15 июля 1941 года, в соответствии с решением Генерального штаба о расформировании корпусного звена бронетанковых войск и переформировании танковых дивизий по новым штатам, 9-я танковая дивизия переформировывается в 104-ю танковую дивизию.

Состав 
 17-й танковый полк (в/ч 5842), командир — майор Агафонов Андрей Иванович;
 18-й танковый полк (в/ч 5922), командир — майор Михайлов;
 9-й мотострелковый полк (в/ч 5831), командиры:  майор Ермолаев, майор З. С. Шехтман;
 9-й гаубичный артиллерийский полк (в/ч 5780);
 9-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (в/ч 5915);
 9-й разведывательный батальон (в/ч 5802);
 9-й понтонный батальон (в/ч 5722);
 9-й отдельный батальон связи (в/ч 5821);
 9-й медсанбат (в/ч 5903);
 9-й автотранспортный батальон (в/ч 5848);
 9-й ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 5777);
 9-я рота регулирования (в/ч 5805);
 9-й полевой хлебозавод (в/ч 5782).

Командование 
 Командир — полковник Бурков Василий Герасимович.
 Заместитель командира по строевой части — подполковник Ставенков Л. Н.
 Заместитель по политической части — батальонный комиссар Давиденко Александр Софронович.
 Начальник штаба — полковник Кулемин С. В.

Вышестоящие воинские части 
 27-й механизированный корпус, командир — генерал-майор Петров Иван Ефимович.

Известные люди связанные с дивизией 
 Заманов, Хаирбек Демирбекович (1907 — 1983) — советский военачальник, полковник. В 1940-1941 гг. проходил службу старшим адъютантом батальона 9-го мотострелкового полка.
 Рахимов, Сабир Умарович

Примечания 

Танковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году